Solange Bied-Charreton, romancière et journaliste française.  
 Susana López Charretón, virologue mexicaine. 
 Victor Charreton, peintre français. 
Patronyme français
Patronyme hispanique